Brygady artylerii noszące numer „2” lub „II”:

Polskie:
 2 Brygada Artylerii (od 1790)
 2 Brygada Artylerii Pieszej 
 2 Brygada Artylerii (1917-1918)
 II Brygada Artylerii Wielkopolskiej (1919) → XV Brygada Artylerii (1919-1921)
 II Brygada Artylerii Legionów (1919-1921)
 2 Pomorska Brygada Artylerii Haubic (1944-1945) → 73 Pułk Artylerii Haubic
 2 Pomorska Brygada Artylerii (1963-1992) → 2 Pomorski Pułk Rakiet im. htm. Jana Zamoyskiego

Austro-węgierskie:
 2 Brygada Artylerii (1885–1908) → 2 Brygada Artylerii Polowej (1908–1918)
 2 Brygada Artylerii Górskiej (1908–1914)
 2 Brygada Artylerii Fortecznej (1908–1918) → 2 Brygada Artylerii Ciężkiej (1918)